Laugafell kan syfta på följande platser:

Island 

 Laugafell (berg), Norðurland eystra, 
 Laugafell (kulle), Norðurland eystra, 

Robotskapade Islandförgreningar